Grant Park – parco di Chicago
Grant Park – villaggio dell'Illinois